Dans la mythologie grecque, Phylacos (en grec ancien  / Phúlakos) peut désigner :
 Phylacos fils de Déion, roi de Phylace en Thessalie ;
 Phylacos, héros protecteur de Delphes.